

Musica 
 The Monroes – gruppo musicale austriaco
 The Monroes – gruppo musicale norvegese
 The Monroes – gruppo musicale statunitense

Televisione 
 The Monroes – serie televisiva trasmessa tra il 1966 e il 1967
 The Monroes – serie televisiva trasmessa nel 1995

Pagine correlate 
 Monroe